Federico Guillermo II puede referirse a:
 Federico Guillermo II de Sachsen-Altenburg (Posthumus; 1603-1669), Duque
 Federico Guillermo II de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (1687-1749), Duque
 Federico Guillermo II de Nassau-Siegen (1706-1734), Príncipe
 Federico Guillermo II de Prusia (1744-1797), Rey de Prusia de 1786 a 1797
 Federico Guillermo II de Mecklenburg (1819-1904), Gran Duque